IPRED kan syfta på:

 IPRED –  ett EU-direktiv om immaterialrätt, se civilrättsliga sanktionsdirektivet
 Ipred-lagen – en informell benämning på det svenska genomförandet av EU-direktivet IPRED
 IPRED2 – ett föreslaget direktiv från Europeiska kommissionen från 2006, se direktivet om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter
 IPREDator – en anonymiseringstjänst